McNeil River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 McNeil River, in Alaska

in Kanada:
 McNeil River (Nisutlin River), im Yukon-Territorium
 McNeil River (Skeena River), in British Columbia